Неоконзерватизам је ревизија одређених аспеката традиционалних конзервативних вредности и погледа на свет. Карактерише га већа флексибилност у односу на морал и традиционални приступ дистрибуцији финансијских средстава и подстицања бизниса.

Литература

Спољашње везе
 Увод у неоконзерватизам

Политичке теорије